

Селище міського типу:
 Прибережне — Донецька область, Бахмутський район

Села:
 Прибережне — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Прибережне — Автономна Республіка Крим, Судацька міська рада
 Прибережне — Вінницька область, Вінницький район
 Прибережне — Житомирська область, Бердичівський район

Селище:
 Прибережне — Одеська область, Білгород-Дністровський район

Залізниця:
 Прибережне — залізнична станція Кримської дирекції залізничних перевезень Придніпровської залізниці
 Прибережне — зупинний пункт Одеської дирекції Одеської залізниці